Лукша (, ) — литовская и белорусская фамилия.

Носители 
 Лукша, Валентин Антонович (род. 1937) — белорусский поэт, драматург, публицист.
 Лукша, Витаутас (род. 1984) — литовский футболист.
 Лукша, Леонид Константинович (1930—2011) — учёный, доктор технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки БССР.
 Лукша, Олег Игоревич — российский физик, доктор физико-математических наук (2011), профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
 Лукша, Павел Олегович (род. 1977) — российский ученый, футуролог, исследователь в сфере будущего образования и науки, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО, директор инициативы Global Education Futures.
 Лукша, Юозас (1921—1951) — литовский антисоветский партизан.

Имя 
 Андрич, Лукша — хорватский баскетболист.